Charles Gillet steht für
Charles Gillet (Unternehmer), Lyon
Charles W. Gillet, US-Politiker